Wer bin ich? steht für:

 Wer bin ich? (Spiel), Ratespiel
 Wer bin ich? (1922), deutscher Film von Bruno Eichgrün 
 Wer bin ich? (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1985–1988)
 Wer bin ich? (2004), französischer Fernsehfilm von Sophie Bredier 
 Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?, Sachbuch von Richard David Precht (2007)
 Tatort: Wer bin ich?, deutscher Fernsehfilm von Bastian Günther (2015)